Balaghat (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Balaghat (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Balaghat